Algisto Lorenzato – calciatore brasiliano
 Luis Roberto Lorenzato – politico italiano